Keijser ist der Familienname von

 Marieke Keijser (* 1997), niederländische Ruderin
 Roland Keijser (1944–2019), schwedischer Musiker